Le mercredi  est le 179 jour de l'année 1899.

Naissances 
 André Mélin (mort le ), aviateur français
 Walter Krivitsky (mort le ), espion soviétique

Décès 
 Utagawa Yoshitaki (né le ), dessinateur japonais

Voir aussi 
 28 juin et juin 1899